Le Siège de Groenlo ou Siège de Grolle peut désigner:
 La capture de Groenlo en 1580 par le Comte de Rennenberg (première occupation espagnole)
 Le Siège de Groenlo en 1595 par Maurice d'Orange (conclu par un échec)
 Le Siège de Groenlo en 1597 par Maurice d'Orange
 Le premier Siège de Groenlo en 1606, par Ambrogio Spinola
 Le second Siège de Groenlo en 1606, par Maurice d'Orange  (conclu par un échec)
 Le Siège de Groenlo en 1627 par Frédéric-Henri d'Orange-Nassau
 Le Siège de Groenlo en 1672 par Bernhard von Galen, prince-évêque de Münster
 Le Slag om Grolle ( Bataille de Grolle)), la reconstitution historique du siège de 1627, célébrée tous les deux ans.

Groenlo